Olula de Castro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olula de Castro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Olula de Castro (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar